Крон може да се отнася за:
 Диодор Крон (IV-III век пр. Хр.), древногръцки философ
 Илмари Крон (1867 – 1960), финландски композитор и музиковед
 Михаел Крон-Дели (р. 1983), датски футболист
 Юлиус Крон (1835 – 1888), финландски фолклорист